Die Divizia B 1951 war die zwölfte Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Die beiden Staffelsieger CA Câmpulung Moldovenesc und Metalul Câmpia Turzii stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in zwei Staffeln mit jeweils zwölf Mannschaften ausgetragen. Die beiden Sieger stiegen in die Divizia A auf, während die jeweils letzten beiden Team abstiegen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison 1951 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1951
1951